Konter (von lateinisch contra „gegen“) steht

 für Änderung der Angriffs-Richtung (siehe Etymologie zu Konteradmiral):
 Konter (Sport), ein schneller Gegenangriff

 in der Technik
 siehe Kontern

 für sonstige Begriffe
 Konter (Pétanque), wenn man eine Kugel schießt, sie trifft und damit exakt die Eigene rauskontert, die den Punkt hat (fr: contre sec)

 als Präfix
 Kontertenor (ein männlicher Sänger mit gegen die übliche Erwartung auf Wohlklang trainierter Kopfstimme)

Konter ist der Familienname folgender Personen:
 Aljosha Konter (* 1989), deutscher Sänger, Gitarrist und Komponist
 François Konter (1934–2018), luxemburgischer Fußballspieler
 Norbert Konter (1927–2018), luxemburgischer Fußballspieler und Politiker

Sonstiges:

 Konter-Kliffs, Felsenkliffs im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Kontra (Spielbegriff)